Марта Кулидж (, род. ) — американский режиссёр, сценарист, продюсер и бывший президент Гильдии режиссёров Америки.

Жизнь и карьера 
Кулидж родилась в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где и начала свою карьеру в качестве театральной актрисы. Она — внучка Артура У. Кулиджа, бывшего вице-губернатора штата Массачусетс, который, в свою очередь, был братом президента США Джона Калвина Кулиджа. Во время учёбы она заинтересовалась режиссурой и начала снимать любительские фильмы. Затем она обучалась в Нью-Йоркском университете и Колумбийском университете, после чего начала снимать документальные фильмы.

В шестнадцатилетнем возрасте Кулидж была изнасилована, и эта травма вдохновила её на съемки документального фильма «Некрасивый фильм» в 1976 году. Её первым игровым фильмом стала комедия 1983 года «Девушка из долины», после чего она сняла ещё два десятка фильмов, в основном с сильными героинями на первом плане. Кулидж выиграла премию «Независимый дух» за лучшую режиссуру в 1992 году за фильм «Слабая Роза». Она номинировалась на «Эмми» за режиссуру телефильма 1999 года «Познакомьтесь с Дороти Дендридж», написанного Шондой Раймс, а в последние годы расширила своё резюме, снимая эпизоды таких сериалов, как «Секс в большом городе», «Дурман», «C.S.I.: Место преступления» и «До смерти красива».

Кулидж стала первой женщиной-президентом Гильдии режиссёров Америки в 2002—2003 годах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Колумбийского университета
Женщины-режиссёры США